СНГ — аббревиатура, может означать:
 СНГ — Содружество Независимых Государств
 СНГ — Сургутнефтегаз
 СНГ — Саратовнефтегаз
 СНГ — Самотлорнефтегаз
 СНГ — страны на горах
 СНГ-2 — Содружество непризнанных государств
 «СНГ» — команда КВН

SNG 
 SNG — принятое у фанатов название видеоигры Sonic the Hedgehog (sonic next gen)